Daesim (Coréen : 대심통상 Hanja: 大心通商) est un club coréen de rugby à XV détenu par la société éponyme Daesim.

Joueurs actuels 
 Chan-Sik Park (Hanja:朴燦植) : Deuxième Ligne
 AHN SEONG HYUK: : Demi de mêlée
 Dae-Hoon Lim : Demi de mêlée
 Chun-Man Kim : Trois-quarts aile
 Keun Hyun Kim (Hangul: 김근현 Hanja: 金近炫) : Trois-quarts aile/Arrière (14 sélections)

Anciens joueurs 
 Young Hun Yang (Hanja: 梁永勲) : Demi de mêlée (2003-2006) (9 sélections) actuellement au club Honda Heat (Japon)

Liens externes 
 Site du Club
 Site de la Korea Rugby Union

Club de rugby à XV en Corée du Sud